Габино Васкез има више значења:

 Габино Васкез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Габино Васкез, Ел Наранхо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Габино Васкез, Бегоња (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Габино Васкез, Сан Луис (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Габино Васкез, Лас Виборас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Габино Васкез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Габино Васкез, Санта Ефихенија (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику